Валенса-ду-Пиауи:
 Валенса-ду-Пиауи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Валенса-ду-Пиауи — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пиауи.